Шайдурово — название населённых пунктов в России:

 Шайдурово — село в Сузунском районе Новосибирской области.
 Шайдурово — деревня в Сысертском городском округе Свердловской области.